Yatesville, une ville du comté d'Upson en Géorgie.
 , une communauté non incorporée du comté de Fayette en Ohio.
 Yatesville, un borough du comté de Luzerne, en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 Le , dans le comté de Lawrence (Kentucky).